Волюве (нід. Woluwe, фр. Woluwe) — річка в Бельгії. 
 Волюве-Сен-Ламбер (фр. Woluwe-Saint-Lambert ) або Сінт-Ламбрехтс-Волюве — одна з 19 комун, що утворюють Брюссельський столичний регіон королівства Бельгія. 
 Волюве-Сен-П'єр, також Сінт-Пітерс-Волюве — одна з 19 комун Брюссельського столичного регіону.